Anders Malm kan syfta på:

* Anders Malm (1853–1936), svensk biblioteksman
 Anders Malm (född 1980), norsk författare
 Anders Malm (född 1981), svensk bågskytt